

Кіяшково — село в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кіяшково — село в гміні Висока Пільського повіту Великопольського воєводства